Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu masculin a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Andrei Rubiov a fost campionul en-titre, dar a pierdut în finală în fața lui Daniil Medvedev cu 2–6, 2–6. A fost al treilea titlu al lui Medvedev în tot atâtea săptămâni, după titlurile de la Rotterdam și Doha.

Acest turneu a marcat retragerea fostului jucător de top 50 Malek Jaziri. A pierdut în prima rundă în fața lui Alejandro Davidovici Fokina.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

2023
ATP Tour 2023